Voir :
 Arrondissement judiciaire (Belgique) ;
 Arrondissement judiciaire (France) ;
 Arrondissement judiciaire (Luxembourg) ;
 Arrondissement judiciaire (Suisse).